Bore är namnet på:
 flera av Bore-rederiets fartyg, bland andra:
 , byggd 1884, före 1928 .
  byggd 1898, omdöpt till Bore I 1902.
 , byggd 1900.
 , byggd 1906, benämnd Bore II 1947–1965, tidigare Dronning Maud, senare Silja II
 , byggd 1935, före 1962 Sankt Ibb
 , byggd 1938, överlämnad som krigsskadestånd till Sovjetunionen
 , byggd 1952, före 1971 Aallotar
 , byggd 1952
  taget i bruk 1960, även känt som Kristina Regina, i Åbo som museifartyg, vandrarhem och hotell
 , byggd 1973, senare Ilich
  levererad 2011, RoFlex-fartyg
 Isbrytaren och passagerarbåten S/S Bore, byggd 1894
 Bore (Hjulångare), byggd 1853 vid Motala varv
 M/S Bore, tidigare ångslupen S/S Bore, numera fritidsfartyg, byggt 1903 på Motala Verkstad